Das Leben ist schön ist der Titel folgender Filme:

 Das Leben ist schön (1939), Arbeitstitel eines österreichischen Films von Gerhard Lamprecht; Verleihtitel: Frau im Strom
 Das Leben ist schön (1985), serbischer Film von Boro Drašković
 Das Leben ist schön (1997), italienischer Film von Roberto Benigni

Siehe auch:
 Das Leben kann so schön sein, deutscher Film von Rolf Hansen (1938)
 Ist das Leben nicht schön?, US-amerikanischer Film von Frank Capra (1946)
 Eigentlich ist das Leben schön, Comic von Seth
 2. Studioalbum der Gruppe  Alte Bekannte